Prisciliano hace referencia a varios artículos:

Personas
Prisciliano (s.IV), primer sentenciado a muerte por herejía;
Prisciliano Cortés, gobernador interino de Yucatán en 1913;
Prisciliano Flores, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana;
Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional del estado de Jalisco;

Además
Priscilianismo, doctrina basada en los ideales de austeridad y pobreza;

Nombres masculinos